Bühl (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bühl (Tübingen), een plaats in Baden-Württemberg
Bühl (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bern

In Frankrijk; plaatsen met de naam Bühl in het Duits:
 Buhl (Bas-Rhin)
 Buhl (Haut-Rhin)
 Buhl-Lorraine